Kim Woo-jae  (né le  à Séoul en Corée du Sud) est un joueur professionnel sud-coréen de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Après avoir joué avec l'Université Yonsei, il rejoignit le club Halla Winia, club avec lequel il joue encore actuellement. Le club porte désormais le nom de Anyang Halla. Il joua aussi une saison avec le Jokipojat Joensuu dans la ligue Mestis en Finlande.

Au niveau international, il représente régulièrement son pays aux divers championnats du monde de hockey sur glace.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1998-1999 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|- 
|1999-2000 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|- 
|2000-2001 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|- 
|2001-2002 ||Université Yonsei ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|- 
|2002-2003 ||Halla Winia ||Corée du Sud || || || || || || || || || ||
|- 
|2003-2004 ||Halla Winia ||Asia League ||15 || 1 || 2 || 3 || 12 || - || - || - || - || -
|- 
|2004-2005 ||Anyang Halla ||Asia League ||42 ||2 ||7 ||9 ||24 || - || - || - || - || -
|- 
|2005-2006 ||Anyang Halla ||Asia League ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2006-2007 ||Jokipojat Joensuu ||Mestis ||45 ||0 ||2 ||2 ||34 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|2007-2008 ||Anyang Halla ||Asia League ||30 ||3 ||9 ||12 ||38 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2008-2009 ||Anyang Halla ||Asia League ||35 ||2 ||9 ||11 ||28 ||7 ||1 ||1 ||2 ||12
|- 
|2009-2010 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||6 ||16 ||22 ||46 ||9 ||1 ||3 ||4 ||8
|-
|2010-2011 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 ||2 ||9 ||11 ||42 ||4 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2011-2012 ||Anyang Halla ||Asia League ||36 || 5 || 9 || 14 || 24 || 3 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2012-2013 ||Anyang Halla ||Asia League ||16 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-204 || Titans ||  || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 ||Anyang Halla ||Asia League ||5 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || -

Internationales 

|1999||CM C||4||0||1||1||2|| 
|- 
|2000||CM C||4||0||0||0||4|| 
|-
|2002||CM D2||5||0||0||0||4|| 
|- 
|2003||CM D2||5||1||7||8||0|| Médaille d'or 
|-
|2005||CM D2||5||0||2||2||6|| Médaille de bronze 
|- 
|2007||CM D2||4||0||1||1||4|| Médaille d'or 
|-
|2008||CM D1||5||0||2||2||8|||- 
|2009||CM D2||5||1||4||5||6|| Médaille d'or

Notes et références 

Naissance en novembre 1979
Naissance à Séoul
Joueur international sud-coréen de hockey sur glace
Joueur du Halla Winia
Joueur du Anyang Halla
Défenseur de hockey sur glace